Die Qatar ExxonMobil Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Januar 2009 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Brisbane das Brisbane International sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie die Qatar ExxonMobil Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Vorjahressieger Andy Murray, an drei gesetzt, konnte seinen Titel verteidigen, indem er im Finale den Setzlistenvierten Andy Roddick in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2 bezwang. Damit gewann Murray seinen neunten Einzeltitel. Im Doppel traten Philipp Kohlschreiber und David Škoch nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Philipp Kohlschreiber zusammen mit Christopher Kas im Viertelfinale ausschied, trat Škoch nicht beim Turnier an. Im Finale besiegte das spanische Duo Rafael Nadal und Marc López das Duo Daniel Nestor und Nenad Zimonjić mit 4:6, 6:4 und [10:8].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.024.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.110.250 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. Januar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 28 kB)
 Turnierdraw Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Doha